Лакайль, Никола Луи де — аббат, французский астроном. 
 Лакайль — большой древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны.
 Лакайль 8760 — звезда, которая находится в созвездии Микроскоп на расстоянии около 12,9 световых лет от Земли. 
 Лакайль 9352 — звезда, которая находится в созвездии Южной Рыбы на расстоянии около 10 световых лет от Солнца.